Příjmení Graubner má více významných osobností:
Jan Graubner (* 1948) – arcibiskup pražský
Gotthard Graubner (1930–2013) – německý malíř
Gerhard Graubner (1899–1970) – německý architekt